Ronald Greer est un des personnages principaux de la série Stargate Universe produite par la MGM et Syfy, une science-fiction dramatique présentant une équipe internationale incapable de retourner sur la Terre après une évacuation d'urgence vers le vaisseau ancien Destinée, qui voyage dans une zone très lointaine de l'Univers.

Ronald Greer est interprété par l'acteur américain Jamil Walker Smith. Durant le casting, le personnage de Greer se nommait Ron "Psycho" Stasiak. Il fait sa première apparition dans l'épisode pilote Air, diffusé en octobre 2009 aux États-Unis et au Canada.

Biographie 
C'est un marine fort et discret ayant un passé mystérieux. À l'âge de 20 ans, il fit partie de l'équipage qui fut pris au piège à bord du Destinée. Il s'agit d'une personne qu'il vaut mieux avoir comme ami et surtout ne pas mettre en colère. C'est un vrai militaire, qui a du mal à mettre sa confiance en des personnes qui ne font pas partie du service, des civils comme le Dr Rush ou Wray. Il est colérique, mais garde son sang-froid et maîtrise la situation lors du combat, et croit qu'il ne peut compter que sur les autres soldats durant le combat.

Acteur 
Avant de travailler sur la série Stargate Universe, Jamil est connu pour être la voix du personnage de Gérald de la série Hé Arnold ! produite par Nickelodeon. Avant de passer les auditions, il n'était pas un fan de la série et il ne connaissait même pas la franchise.

Références 

Greer, Ronald
Greer, Ronald

cs:Seznam postav seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír#Ronald Greer